Den Namen Schwarzenau führen folgende Schlösser:

 Herrenhaus Schwarzenau in Nordrhein-Westfalen
 Schloss Schwarzenau (Waldviertel) in Niederösterreich
 Altes Schloss Schwarzenau (Unterfranken) in Bayern, erbaut 1493
 Neues Schloss Schwarzenau (Unterfranken) in Bayern, erbaut 1721